Satellite — второй альбом христианской ню-метал-группы P.O.D., записанный на мейджор-лейбле и шестой альбом в общей дискографии группы. Самый продаваемый альбом группы, Satellite вышел в продажу 11 сентября 2001 года. Всего вышло 4 сингла с данного альбома, на каждый из которых были сняты видеоклипы: «Alive», «Boom», «Youth of the Nation», «Satellite».

Список композиций

Чарты 

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания 

Альбомы P.O.D.
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Atlantic Records
Альбомы христианской музыки
Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы рэп-рока США